Quarto (moneda) 
 Quarto o coca de quarto, pa de pessic típic de Mallorca 
 Quarto (Campània), municipi a la regió de Campània i a la província de Nàpols (Itàlia)
 Quarto d'Altino, municipi italià a la província de Venècia
 Quarto (joc de taula)